Мисс Интернешнл 1982 () — 22-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 13 октября 1982 года в Фукуока, (Япония), который выиграла Кристи Эллен Кларидж из США.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Ke-Анн Каролин Рончи (Universe 82; 2nd RU World 84)
  — Анетта Шнайдер
  — Мими Дюфор
  — Беатрис Пенья
  — Кармен Жулия Рандо Бонолди
  — Лаура Клаудия Кианколо
  — Адриана Румия Гомес-Кассерес
  — Сигрид Лисано Мейя
  — Гитте Ларсен
  — Анн Мари Джексон
  — Айно Йоханна Сумма
  — Изабелль Рошар
  — Йудда Бек
  — Иро Хадцииоанну
  — Донна Ли Хармон
  — Роз Мари Фриман
  — Жаклин Шуман (2nd RU International 85)
  — Альба Лус Рохель
  — Изабелла Кау Хунг-Пинг
  — Бетти О'Коннор
  — Мартина Мэри Мередит
  — Нава Хазгов

  — Антонелла Кракки
  — Юкико Цуцуми
  — Чанг Ае-хи (real name: Won-yoon Chung)
  — Карен Сит Йинг Чан
  — Норма Патрисия Мендес Торнель
  — Венди Анн Томпсон
  — Жанетта Роже Бликст
  — Мария Адела Лиса Хинхервич Манибог
  — Элена София Соуса Ботелью
  — Лена Мастертон (Europe 82)
  — Анджела Тан Сиок Линг
  — Мария дель Кармен Акес Висенте
  — Камилла Энгстрём
  — Рут Хейндер
  — Клаудин Тути Кугнет
  — Канда Тэ-чапратип
  — Майн Эрзой
  — Каролина Сибилес
  — Кристи Эллен Кларидж
  — Амаури Мартинес Макеро
  — Каролин Джейн Уиллиямс (3rd RU Europe 82)

См. также 
 Мисс Мира 1982
 Мисс Вселенная 1982

Ссылки 
Официальный сайт Мисс Интернешнл
Мисс Интернешнл 1982

Сноски 
Результаты Мисс Интернешнл 1982 года
Pageantopolis

Мисс интернешнл
События 13 октября
Октябрь 1982 года
1982 год в Японии
Фукуока